Аскольдова могила — место на правом берегу Днепра в Киеве, где, по преданию, похоронен князь Аскольд.
 «» — роман Михаила Загоскина.
 «Аскольдова могила» — опера Алексея Верстовского на сюжет одноимённого романа Михаила Загоскина.